Spoy puede referirse a: 

 Spoy, comuna francesa situada en Aube.
 Spoy, comuna francesa situada en Côte-d'Or.